Захаренков — русская фамилия.

Известные носители 
 Захаренков, Александр Дмитриевич (1921—1989) — советский физик и инженер, Герой Социалистического Труда.
 Захаренков, Алексей Леонидович (род. 1961) — российский поэт и журналист, издатель, автор-исполнитель.
 Захаренков, Андрей Андреевич (известен как Прохор Шаляпин; род. 1983) — российский певец.
 Захаренков, Максим Сергеевич (род. 1990) — российский сёгист.
Захаренкова
 Захаренкова, Ирина Валерьевна (род. 1976) — эстонская пианистка и клавесинистка.

См. также 
 Захаров
 Захаренко
 Захарченко
 Захар